Ta-lien Š’-te () byl čínský profesionální fotbalový klub, který sídlil ve městě Ta-lien v provincii Liao-ning. Založen byl v roce 1955 pod názvem Ta-lien. Zanikl v roce 2012 po fúzi s Ta-lien A-er-pin. Jednalo se o rekordního osminásobného mistra Čínské lidové republiky a celkově trojnásobného vítěze Čínského poháru. Klubové barvy byly modrá, černá a bílá. V čínské nejvyšší fotbalové soutěži klub působil celkem 24 ročníků (sezóny 1988 a 1990–2012).

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Ťin-čou s kapacitou 30 776 diváků.

Plný název klubu byl Fotbalový klub Ta-lien Š’-te ()

Historické názvy 
 1955 – Ta-lien (Ta-lien cu-čchiou ťü-le-pu)
 1993 – Ta-lien Chua-lu (Ta-lien Chua-lu cu-čchiou ťü-le-pu)
 1994 – Ta-lien Wan-ta (Ta-lien Wan-ta cu-čchiou ťü-le-pu)
 1999 – Ta-lien Wan-ta Š’-te (Ta-lien Wan-ta Š’-te cu-čchiou ťü-le-pu)
 2000 – Ta-lien Š’-te (Ta-lien Š’-te cu-čchiou ťü-le-pu)
 2012 – fúze s Ta-lien A-er-pin ⇒ zánik

Získané trofeje 
 Chinese Jia-A League / Super League ( 8× )
 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005
 Čínský fotbalový pohár ( 3× )
 1992, 2001, 2005
 Čínský Superpohár ( 3× )
 1997, 2001, 2003

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1987: Chinese Jia-B League
 1988: Chinese Jia-A League
 1989: Chinese Jia-B League
 1990–2003: Chinese Jia-A League
 2004–2012: Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 
Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky – archiv ze 4. prosince 2012 

Zaniklé čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1955
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2012
Sport v Ta-lienu